A poljot orosz szó (cirill betűkkel: полёт, magyar jelentése: repülés) az alábbiakra utalhat:

Poljot, voronyezsi székhelyű orosz légitársaság
Poljot, szovjet, majd orosz óramárka
Poljot, szovjet űrhajózási hordozórakéta
Poljot Termelési Egyesülés, omszki székhelyű szovjet, majd orosz vállalat, amely repülőgépeket és űrhajózási hordozórakétákat gyárt
Poljot stadion, Nyizsnyij Novgorod labdarúgóstadionja
Poljot Cseljabinszki Rádiógyár, Cseljabinszkban működő orosz rádiógyár
Poljot Ivanovói Ejtőernyőgyár, az oroszországi Ivanovóban működő vállalat
Poljot–1 és Poljot–2, manőverezésre képes szovjet technológiai műholdak